Појам Карл I може да се односи на:
 Шарл I,
 Шарл I Бурбонски, бурбонски војвода
 Карл I од Аустрије, цар Аустрије и краљ Угарске
 Карл I од Шведске